Muškarci koji mrze žene, prvi roman iz trilogije Millennium
 Muškarci koji mrze žene (2009.), švedski film temeljen na istoimenom kriminalističkom romanu
 Muškarci koji mrze žene (2011.), američki film temeljen na istoimenom kriminalističkom romanu